Ранчо лас Позас има више значења:

 Ранчо лас Позас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лас Позас (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику